Geestmolen (Alkmaar)
 Geestmolen (Rijnsaterwoude)